Список земноводных Бразилии. Общее количество видов = 814.

Anura

Amphignathodontidae 
 
 Flectonotus fissilis (Miranda-Ribeiro, 1920)
 Flectonotus goeldii (Boulenger, 1895 «1894»)
 Flectonotus ohausi (Wandolleck, 1907)
 Gastrotheca albolineata (Lutz & Lutz, 1939)
 Gastrotheca fissipes (Boulenger, 1888)
 Gastrotheca microdiscus (Andersson in Lönnberg and Andersson, 1910)

Aromobatidae 
 
 Allobates alagoanus (Bokermann, 1967)
 Allobates (Cope, 1887)
 Allobates caeruleodactylus (Lima & Caldwell, 2001)
 Allobates capixaba (Bokermann, 1967)
 Allobates carioca (Bokermann, 1967)
 Allobates conspicuus (Morales, 2002 «2000»)
 Allobates crombiei (Morales, 2002 «2000»)
 Allobates femoralis (Boulenger, 1884 «1883»)
 Allobates fuscellus (Morales, 2002 «2000»)
 Allobates gasconi (Morales, 2002 «2000»)
 Allobates goianus (Bokermann, 1975)
 Allobates marchesianus (Melin, 1941)
 Allobates masniger (Morales, 2002 «2000»)
 Allobates nidicola (Caldwell & Lima, 2003)
 Allobates olfersioides (A. Lutz, 1925)
 Allobates sumtuosus (Morales, 2000)
 Allobates vanzolinius (Morales, 2000)
 Anomaloglossus baeobatrachus (Boistel and de Massari, 1999)
 Anomaloglossus beebei (Noble, 1923)
 Anomaloglossus stepheni (Martins, 1989)
 Anomaloglossus tamacuarensis (Myers & Donelly, 1997)

Brachycephalidae 
 
 Adelophryne baturitensis Hoogmoed, Borges, & Cascon, 1994
 Adelophryne gutturosa Hoogmoed & Lescure, 1984
 Adelophryne maranguapensis Hoogmoed, Borges, & Cascon, 1994
 Adelophryne pachydactyla Hoogmoed, Borges, & Cascon, 1994
 Barycholos ternetzi (Miranda-Ribeiro, 1937)
 Brachycephalus alipioi Pombal & Gasparini, 2006
 Brachycephalus brunneus Ribeiro, Alves, Haddad & dos Reis, 2005
 Brachycephalus ferruginus Alves, Ribeiro, Haddad & dos Reis, 2006
 Brachycephalus pombali Alves, Ribeiro, Haddad & dos Reis, 2006
 Brachycephalus didactylus (Izecksohn,1971)
 Brachycephalus ephippium (Spix, 1824)
 Brachycephalus hermogenesi (Giaretta & Sawaya, 1998)
 Brachycephalus izecksohni Ribeiro, Alves, Haddad & dos Reis, 2005
 Brachycephalus nodoterga Miranda-Ribeiro,1920
 Brachycephalus pernix Pombal, Wistuba & Bornschein, 1998
 Brachycephalus vertebralis Pombal, 2001
 “Eleutherodactylus” binotatus (Spix, 1824)
 “Eleutherodactylus” heterodactylus (Miranda-Ribeiro, 1937)
 “Eleutherodactylus” nigrovittatus Andersson, 1945
 “Eleutherodactylus” plicifer (Boulenger, 1888)
 Ischnocnema bilineata (Bokermann, 1975 «1974»)
 Ischnocnema bolbodactyla (A. Lutz, 1925)
 Ischnocnema epipeda (Heyer, 1984)
 Ischnenocnema erythromera (Heyer, 1984)
 Ischnocnema gehrti (Miranda-Ribeiro, 1926)
 Ischnocnema gualteri (B. Lutz, 1974)
 Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864)
 Ischnocnema henselii (Peters, 1872)
 Ischnocnema hoehnei (B. Lutz, 1959 «1958»)
 Ischnocnema holti (Cochran, 1948)
 Ischnocnema izecksohni (Caramaschi and Kisteumacher, 1989 «1988»)
 Ischnocnema juipoca (Sazima & Cardoso, 1978)
 Ischnocnema lactea (Miranda-Ribeiro, 1923)
 Ischnocnema manezinho (Garcia, 1996)
 Ischnocnema nasuta (A. Lutz, 1925)
 Ischnocnema nigriventris (A. Lutz, 1925)
 Ischnocnema octavioi (Bokermann, 1965)
 Ischnocnema oeus (Heyer, 1984)
 Ischnocnema paranaensis (Langone & Segalla, 1996)
 Ischnocnema parva (Girard, 1853)
 Ischnocnema paulodutrai (Bokermann, 1975 «1974»)
 Ischnocnema pusilla (Bokermann, 1967)
 Ischnocnema ramagii (Boulenger, 1888)
 Ischnocnema randorum (Heyer, 1985)
 Ischnocnema sambaqui (Castanho & Haddad, 2000)
 Ischnocnema spanios (Heyer, 1985)
 Ischnocnema venancioi (B. Lutz, 1959 «1958»)
 Ischnocnema verrucosus (Reinhardt and Lütken, 1862)
 Ischnocnema vinhai (Bokermann, 1975 «1974»)
 Limnophys sulcatus (Cope, 1874)
 Pristimantis acuminatus (Schreve, 1935)
 Pristimantis altamazonicus (Barbour & Dunn, 1921)
 Pristimantis buccinator (Rodriguez, 1994)
 Pristimantis carvalhoi (B. Lutz in B. Lutz & Kloss, 1952)
 Pristimantis chiastonotus (Lynch & Hoogmoed, 1977)
 Pristimantis conspicillatus (Günther, 1858)
 Pristimantis crepitans (Bokermann, 1965)
 Pristimantis diadematus (Jiménez de la Espada, 1875)
 Pristimantis dundeei (Heyer & Muñoz, 1999)
 Pristomantis eurydactylus (Hedges & Schlüter, 1992)
 Pristomantis fenestratus (Steindachner, 1864)
 Pristimantis gutturalis (Hoogmoed, Lynch & Lescure, 1977)
 Pristimantis lacrimosus (Jiménez de la Espada, 1875)
 Pristimantis lanthanites (Lynch, 1975)
 Pristimantis malkini (Lynch, 1980)
 Pristimantis marmoratus (Boulenger, 1900)
 Pristimantis martiae (Lynch, 1974)
 Pristimantis memorans (Myers & Donelly, 1997)
 Pristimantis ockendeni (Boulenger, 1912)
 Pristimantis peruvianus (Melin, 1941)
 Pristimantis skydmainos (Flores & Rodriguez, 1997)
 Pristimantis toftae (Duellman, 1978)
 Pristimantis variabilis (Lynch, 1968)
 Pristimantis ventrimarmoratus (Boulenger, 1912)
 Pristimantis vilarsi (Melin, 1941)
 Pristimantis zeuctotylus (Lynch & Hoogmoed, 1977)
 Pristimantis zimmermanae (Heyer & Hardy, 1991)
 Euparkerella brasiliensis (Parker, 1926)
 Euparkerella cochranae Izecksohn, 1988
 Euparkerella robusta Izecksohn, 1988
 Euparkerella tridactyla Izecksohn, 1988
 Holoaden bradei B. Lutz, 1959 «1958»
 Holoaden luederwaldti Miranda-Ribeiro, 1920
 Oreobates quixensis Jiménez de la Espada, 1872
 Phyllonastes myrmecoides (Lynch, 1976)
 Phyzelaphryne miriamae Heyer, 1977

Bufonidae 
 
 Atelopus flavescens Duméril & Bibron, 1841
 Atelopus spumarius Cope, 1871
 Dendrophryniscus berthalutzae Izecksohn, 1994 «1993»
 Dendrophryniscus bokermanni Izecksohn, 1994 «1993»
 Dendrophryniscus brevipollicatus Jiménez de la Espada, 1871 «1870»
 Dendrophryniscus carvalhoi Izecksohn, 1994 «1993»
 Dendrophryniscus leucomystax Izecksohn, 1968
 Dendrophryniscus minutus (Melin, 1941)
 Dendrophryniscus stawiarskyi Izecksohn, 1994 «1993»
 Frostius erythrophthalmus Pimenta & Caramaschi, 2007
 Frostius pernambucensis (Bokermann, 1962)
 Melanophryniscus admirabilis Di Bernardo, Maneyro & Grillo, 2006
 Melanophryniscus atroluteus (Miranda-Ribeiro, 1920)
 Melanophryniscus cambaraensis Braun & Braun, 1979
 Melanophyniscus devincenzii Klappenbach, 1968
 Melanophryniscus dorsalis (Mertens, 1933)
 Melanophryniscus fulvoguttatus (Mertens, 1937)
 Melanophryniscus macrogranulosus Braun, 1973
 Melanophryniscus montevidensis (Philippi, 1902)
 Melanophryniscus moreirae (Miranda-Ribeiro, 1920)
 Melanophryniscus pachyrhynus (Miranda-Ribeiro, 1920)
 Melanophryniscus simplex Caramaschi & Cruz, 2002
 Melanophryniscus spectabilis Caramaschi & Cruz, 2002
 Melanophryniscus tumifrons (Boulenger, 1905)
 Oreophrynella quelchii Boulenger, 1895
 Oreophrynella weiassipuensis Señaris, do Nascimento & Villarreal, 2005
 Rhaebo anderssoni (Melin, 1941)
 Rhaebo guttatus (Schneider, 1799)
 Rhamphophryne proboscidea (Boulenger, 1882)
 Rhinella abei (Baldissera-Jr,Caramaschi & Haddad, 2004)
 Rhinella achavali (Maneyro, Arrieta & de Sá, 2004)
 Rhinella acutirostris (Spix, 1824)
 Rhinella arenarum (Hensel, 1867)
 Rhinella bergi (Céspedez, 2000 «1999»)
 Rhinella castaneotica (Caldwell, 1991)
 Rhinella ceratophrys (Boulenger, 1882)
 Rhinella cerradensis Maciel, Brandão, Campos & Sebben, 2007
 Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821)
 Rhinella dapsilis (Myers & Carvalho, 1945)
 Rhinella dorbignyi (Duméril & Bibron, 1841)
 Rhinella fernandezae (Gallardo, 1957)
 Rhinella granulosa (Spix, 1824)
 Rhinella henseli (A. Lutz, 1934)
 Rhinella hoogmoedi Caramaschi & Pombal, 2006
 Rhinella icterica (Spix, 1824)
 Rhinella jimi (Stevaux, 2002)
 Rhinella margaritifera (Laurenti, 1768)
 Rhinella marina (Linnaeus, 1758)
 Rhinella ocellata (Günther, 1859 «1858»)
 Rhinella ornata (Spix, 1824)
 Rhinella pombali (Baldissera-Jr, Caramaschi & Haddad, 2004)
 Rhinella proboscidea (Spix, 1824)
 Rhinella pygmaea (Myers & Carvalho, 1952)
 Rhinella roqueana (Melin, 1941)
 Rhinella rubescens (A. Lutz, 1925)
 Rhinella schneideri (Werner, 1894)
 Rhinella scitula (Caramaschi & Niemeyer, 2003)
 Rhinella veredas (Brandão, Maciel & Sebben, 2007)

Centrolenidae 
 
 Allophryne ruthveni Gaige, 1926
 Cochranella midas (Lynch & Duellman, 1973)
 Cochranella oyampiensis (Lescure, 1975)
 Cochranella ritae (B. Lutz in B. Lutz & Kloss, 1952)
 Hyalinobatrachium eurygnathum (A. Lutz, 1925)
 Hyalinobatrachium nouraguensis Lescure & Marty, 2000
 Hyalinobatrachium parvulum (Boulenger, 1895 «1894»)
 Hyalinobatrachium uranoscopum (Müller, 1924)

Ceratophryidae 
 
 Ceratophrys aurita (Raddi, 1823)
 Ceratophrys cornuta (Linnaeus, 1758)
 Ceratophrys cranwelli Barrio, 1980
 Ceratophrys joazeirensis Mercadal de Barrio, 1986
 Ceratophrys ornata (Bell, 1843)

Cryptobatrachidae 
 
 Stefania tamacuarina Myers and Donnelly, 1997

Cycloramphidae 
 
 Crossodactylodes bokermanni Peixoto, 1983 «1982»
 Crossodactylodes izecksohni Peixoto, 1983 «1982»
 Crossodactylodes pintoi Cochran, 1938
 Cycloramphus acangatan Verdade & Rodrigues, 2003
 Cycloramphus asper Werner, 1899
 Cycloramphus bandeirensis Heyer, 1983
 Cycloramphus bolitoglossus (Werner, 1897
 Cycloramphus boraceiensis Heyer, 1983
 Cycloramphus brasiliensis (Steindachner, 1864)
 Cycloramphus carvalhoi Heyer, 1983
 Cycloramphus catarinensis Heyer, 1983
 Cycloramphus cedrensis Heyer, 1983
 Cycloramphus diringshofeni Bokermann, 1957
 Cycloramphus dubius (Miranda-Ribeiro, 1920)
 Cycloramphus duseni (Andersson, 1914)
 Cycloramphus eleutherodactylus (Miranda-Ribeiro, 1920)
 Cycloramphus fulginosus Tschudi, 1838
 Cycloramphus granulosus A. Lutz, 1929
 Cycloramphus izecksohni Heyer, 1983
 Cycloramphus jordanensis Heyer, 1983
 Cycloramphus juimirim Haddad & Sazima, 1989
 Cycloramphus lutzorum Heyer, 1983
 Cycloramphus migueli Heyer, 1988
 Cycloramphus mirandaribeiroi Heyer, 1983
 Cycloramphus ohausi (Wandolleck, 1907)
 Cycloramphus rhyakonastes Heyer, 1983
 Cycloramphus semipalmatus (Miranda-Ribeiro, 1920)
 Cycloramphus stejnegeri (Noble, 1924)
 Cycloramphus valae Heyer, 1983
 Limnomedusa macroglossa (Duméril & Bibron, 1841)
 Macrogenioglottus alipioi Carvalho, 1946
 Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841)
 Odontophrynus carvalhoi Savage & Cei, 1965
 Odontophrynus cultripes Reinhardt & Lütken, 1861"1862"
 Odontophrynus moratoi Jim & Caramaschi, 1980
 Odontophrynus salvatori Caramaschi, 1996
 Proceratophrys appendiculata (Günther, 1873)
 Proceratophrys avelinoi Mercadal del Barrio & Barrio, 1993
 Proceratophrys bigibbosa (Peters, 1872)
 Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825)
 Proceratophrys brauni Kwet & Faivovich, 2001
 Proceratophrys concavitympanum Giaretta, Bernarde, & Kokubum, 2000
 Proceratophrys cristiceps (Müller, 1884 «1883»)
 Proceratophrys cururu Eterovick & Sazima, 1998
 Proceratophrys fryi (Günther, 1873)
 Proceratophrys goyana (Miranda-Ribeiro, 1937)
 Proceratophrys laticeps Izecksohn & Peixoto, 1981
 Proceratophrys melanopogon (Miranda-Ribeiro, 1926)
 Proceratophrys moehringi Weygoldt & Peixoto, 1985
 Proceratophrys palustris Giaretta & Sazima, 1993
 Proceratophrys paviotii Cruz, Prado & Izecksohn, 2005
 Proceratophrys phyllostomus Izecksohn, Cruz, & Peixoto, 1999 «1998»
 Proceratophrys schirchi (Miranda-Ribeiro, 1937)
 Proceratophrys subguttata Izecksohn, Cruz, & Peixoto, 1999 «1998»
 Rupirana cardosoi Heyer, 1999
 Thoropa lutzi Cochran, 1938
 Thoropa megatympanum Caramaschi & Sazima, 1984
 Thoropa miliaris (Spix, 1824)
 Thoropa petropolitana (Wandolleck, 1907)
 Thoropa saxatilis Crocoft & Heyer, 1988
 Thoropa taophora (Miranda-Ribeiro, 1923)
 Zachaenus carvalhoi Izecksohn, 1983"1982"
 Zachaenus parvulus (Girard, 1853)

Dendrobatidae 
 
 Adelphobates castaneoticus (Caldwell & Myers, 1990)
 Adelphobates galactonotus (Steindachner, 1864)
 Adelphobates quinquevittatus (Steindachner, 1864)
 Ameerega braccata (Steindachner, 1864)
 Ameerega flavopicta (A. Lutz, 1925)
 Ameerega hahneli (Boulenger, 1884 «1883»)
 Ameerega macero (Rodriguez & Myers, 1993)
 Ameerega petersi (Silverstone, 1976)
 Ameerega picta (Bibron in Tschudi, 1838)
 Ameerega pulchripecta (Silverstone, 1976)
 Ameerega trivittata (Spix, 1824)
 Colostethus subfolionidificans Lima, Sanchez & Souza, 2007
 Dendrobates leucomelas Steindachner, 1864
 Dendrobates tinctorius (Cuvier, 1797)
 Hyloxalus peruvianus (Melin, 1941)
 Hyloxalus chlorocraspedus (Caldwell, 2005)
 Ranitomeya vanzolinii (Myers, 1982)
 Ranitomeya ventrimaculata (Shreve, 1935)

Hemiphractidae 
 
 Hemiphractus johnsoni (Noble, 1917)
 Hemiphractus scutatus (Spix, 1824)

Hylidae 
 
 Aparasphenodon bokermanni Pombal, 1993
 Aparasphenodon brunoi Miranda-Ribeiro, 1920
 Aparasphenodon venezolanus (Mertens, 1950)
 Aplastodiscus albofrenatus (A. Lutz, 1924)
 Aplastodiscus albosignatus (A.Lutz & B.Lutz, 1938)
 Aplastodiscus arildae (Cruz & Peixoto, 1987 «1985»)
 Aplastodiscus callipygius (Cruz & Peixoto, 1985 «1984»)
 Aplastodiscus cavicola (Cruz & Peixoto, 1985 «1984»)
 Aplastodiscus cochranae (Mertens, 1952)
 Aplastodiscus ehrhardti (Müller, 1924)
 Aplastodiscus eugenioi (Carvalho-e-Silva & Carvalho-e-Silva, 2005)
 Aplastodiscus flumineus (Cruz & Peixoto, 1985 «1984»)
 Aplastodiscus ibirapitanga (Cruz, Pimenta & Silvano, 2003)
 Aplastodiscus leucopygius (Cruz & Peixoto, 1985 «1984»)
 Aplastodiscus musicus (B.Lutz, 1948)
 Aplastodiscus perviridis A. Lutz in B. Lutz, 1950
 Aplastodiscus sibilatus (Cruz, Pimenta & Silvano, 2003)
 Aplastodiscus weygoldti (Cruz & Peixoto, 1987 «1985»)
 Bokermannohyla ahenea (Napoli & Caramaschi, 2004)
 Bokermannohyla alvarengai (Bokermann, 1956)
 Bokermannohyla astartea (Bokermann, 1977)
 Bokermannohyla caramaschii (Napoli, 2005)
 Bokermannohyla carvalhoi (Peixoto, 1981)
 Bokermannohyla circumdata (Cope, 1871)
 Bokermannohyla claresignata (A. Lutz & B. Lutz, 1939)
 Bokermannohyla clepsydra (A. Lutz, 1925)
 Bokermannohyla diamantina Napoli & Juncá, 2006
 Bokermannohyla feioi (Napoli & Caramaschi, 2004)
 Bokermannohyla gouveai (Peixoto & Cruz, 1992)
 Bokermannohyla hylax (Heyer, 1985)
 Bokermannohyla ibitiguara (Cardoso, 1983)
 Bokermannohyla ibitipoca (Caramaschi & Feio, 1990)
 Bokermannohyla itapoty Lugli & Haddad, 2006
 Bokermannohyla izecksohni (Jim & Caramaschi, 1979)
 Bokermannohyla langei (Bokermann, 1965)
 Bokermannohyla lucianae (Napoli & Pimenta, 2003)
 Bokermannohyla luctuosa (Pombal & Haddad, 1993)
 Bokermannohyla martinsi (Bokermann, 1964)
 Bokermannohyla nanuzae (Bokermann & Sazima, 1973)
 Bokermannohyla oxente Lugli & Haddad, 2006
 Bokermannohyla pseudopseudis (Miranda-Ribeiro, 1937)
 Bokermannohyla ravida (Caramaschi, Napoli & Bernardes, 2001)
 Bokermannohyla saxicola (Bokermann, 1964)
 Bokermannohyla sazimai (Cardoso & Andrade, 1983"1982")
 Bokermannohyla vulcaniae (Vasconcelos & Giaretta, 2004 «2003»)
 Corythomantis greeningi Boulenger, 1896
 Cruziohyla craspedopus (Funkhouser, 1957)
 Dendropsophus acreanus (Bokermann, 1964)
 Dendropsophus anataliasiasi (Bokermann, 1972)
 Dendropsophus anceps (A. Lutz, 1929)
 Dendropsophus araguaya (Napoli & Caramaschi, 1998)
 Dendropsophus berthalutzae (Bokermann, 1962)
 Dendropsophus bifurcus (Andersson, 1945)
 Dendropsophus bipunctatus (Spix, 1824)
 Dendropsophus bokermanni (Goin, 1960)
 Dendropsophus branneri (Cochran, 1948)
 Dendropsophus brevifrons (Duellman & Crump, 1974)
 Dendropsophus cachimbo (Napoli & Caramaschi, 1999)
 Dendropsophus cerradensis (Napoli & Caramaschi, 1998)
 Dendropsophus cruzi (Pombal & Bastos, 1998)
 Dendropsophus decipiens (A. Lutz, 1925)
 Dendropsophus dutrai (Gomes & Peixoto, 1996)
 Dendropsophus elegans (Wied-Neuwied, 1824)
 Dendropsophus elianeae (Napoli & Caramaschi, 2000)
 Dendropsophus giesleri (Mertens, 1950)
 Dendropsophus haddadi (Bastos & Pombal, 1996)
 Dendropsophus haraldschultzi (Bokermann, 1962)
 Dendropsophus jimi (Napoli & Caramaschi, 1999)
 Dendropsophus koechlini (Duellman & Trueb, 1989)
 Dendropsophus leali (Bokermann, 1964)
 Dendropsophus leucophyllatus (Beireis, 1783)
 Dendropsophus limai (Bokermann, 1962)
 Dendropsophus marmoratus (Laurenti, 1768
 Dendropsophus melanargyreus (Cope, 1887)
 Dendropsophus meridianus (B. Lutz, 1954)
 Dendropsophus microcephalus (Cope, 1886)
 Dendropsophus microps (Peter, 1872)
 Dendropsophus minimus (Ahl, 1933)
 Dendropsophus minusculus (Rivero, 1971)
 Dendropsophus minutus (Peters, 1872)
 Dendropsophus miyatai (Vigle and Goberdhan-Vigle, 1990)
 Dendropsophus nahdereri (B. Lutz & Bokermann, 1963)
 Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889)
 Dendropsophus novaisi (Bokermann, 1968)
 Dendropsophus oliveirai (Bokermann, 1963)
 Dendropsophus parviceps (Boulenger, 1882)
 Dendropsophus pauiniensis (Heyer, 1977)
 Dendropsophus pseudomeridianus (Cruz, Caramaschi & Dias, 2000)
 Dendropsophus rhea (Napoli & Caramaschi, 1999)
 Dendropsophus rhodopeplus (Günther, 1859 «1858»)
 Dendropsophus riveroi (Cochran & Goin, 1970)
 Dendropsophus rossalleni (Goin, 1959)
 Dendropsophus rubicundulus (Reinhardt & Lütken, 1862"1861")
 Dendropsophus ruschii (Weygoldt & Peixoto, 1987)
 Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944)
 Dendropsophus sarayacuensis (Shreve, 1935)
 Dendropsophus schubarti (Bokermann, 1963)
 Dendropsophus seniculus (Cope, 1868)
 Dendropsophus soaresi (Caramaschi & Jim, 1983)
 Dendropsophus studerae (Carvalho e Silva, Carvalho e Silva & Izecksohn,
 Dendropsophus timbeba (Martins & Cardoso, 1987)
 Dendropsophus tintinnabulum (Melin, 1941)
 Dendropsophus triangulum (Günther, 1869 «1868»)
 Dendropsophus tritaeniatus (Bokermann, 1965)
 Dendropsophus walfordi (Bokermann, 1962)
 Dendropsophus werneri (Cochran, 1952)
 Dendropsophus xapuriensis (Martins & Cardoso, 1987)
 Ecnomiohyla tuberculosa (Boulenger, 1882)
 “Hyla” imitator (Barbour & Dunn, 1921) Incertae sedis
 “Hyla” inframaculata Boulenger, 1882 Incertae sedis
 Calamita melanorhabdotus sensu Frost, 2006 «Hyla» melanorhabdota, 1799)
 Hylomantis aspera Peters,1873"1872"
 Hylomantis granulosa (Cruz,1989"1988")
 Hypsiboas albomarginatus (Spix, 1824)
 Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824)
 Hypsiboas atlanticus (Caramaschi & Velosa, 1996)
 Hypsiboas beckeri (Caramaschi & Cruz, 2004)
 Hypsiboas benitezi (Rivero, 1961)
 Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887)
 Hypsiboas boans (Linnaeus, 1758)
 Hypsiboas buriti (Caramaschi & Cruz, 1999)
 Hypsiboas caingua (Carrizo, 1991 «1990»)
 Hypsiboas calcaratus (Troschel in Schomburgk, 1848)
 Hypsiboas cinereascens (Spix, 1824)
 Hypsiboas cipoensis (B.Lutz,1968)
 Hypsiboas crepitans (Wied-Neuwied, 1824)
 Hypsiboas cymbalum (Bokerman, 1963)
 Hypsiboas dentei (Bokermann, 1967)
 Hypsiboas ericae (Caramaschi & Cruz, 2000)
 Hypsiboas exastis (Caramaschi & Rodriguez, 2003)
 Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821)
 Hypsiboas fasciatus (Günther, 1859 «1858»)
 Hypsiboas freicanecae (Carnaval & Peixoto, 2004)
 Hypsiboas geographicus (Spix, 1824)
 Hypsiboas goianus (B. Lutz, 1968)
 Hypsiboas guentheri (Boulenger, 1886)
 Hypsiboas joaquini (Lutz, 1968)
 Hypsiboas lanciformis (Cope, 1871)
 Hypsiboas latistriatus (Caramaschi & Cruz, 2004)
 Hypsiboas leptolineatus (P. Braun & C. Braun, 1977)
 Hypsiboas leucocheilus (Carmaschi & Niemeyer, 2003)
 Hypsiboas lundii (Burmeister, 1856)
 Hypsiboas marginatus (Boulenger, 1887)
 Hypsiboas microderma (Pyburn, 1977)
 Hypsiboas multifasciatus (Günther, 1859"1858")
 Hypsiboas ornatissimus (Noble, 1923)
 Hypsiboas pardalis (Spix, 1824)
 Hypsiboas phaeopleura (Caramaschi & Cruz, 2000)
 Hypsiboas polytaenius (Cope, 1870"1869")
 Hypsiboas pombali (Caramaschi, Pimenta & Feio, 2004)
 Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856)
 Hypsiboas pulchellus (Duméril & Bibron, 1841)
 Hypsiboas punctatus (Schneider, 1799)
 Hypsiboas raniceps Cope, 1862
 Hypsiboas secedens (B. Lutz, 1963)
 Hypsiboas semiguttatus (A. Lutz, 1925)
 Hypsiboas semilineatus (Spix, 1824)
 Hypsiboas stenocephalus (Caramaschi & Cruz, 1999)
 Hypsiboas wavrini (Parker, 1936)
 Itapotihyla langsdorffii (Duméril & Bibron, 1841)
 Lysapsus caraya Gallardo, 1964
 Lysapsus laevis Parker, 1935
 Lysapsus limellum Cope, 1862
 Osteocephalus buckleyi (Boulenger, 1882)
 Osteocephalus cabrerai (Cochran & Goin, 1970)
 Osteocephalus exophthalmus Smith & Noonan, 2001
 Osteocephalus leprieurii (Duméril & Bibron, 1841)
 Osteocephalus oophagus Jungfer & Schiesari, 1995
 Osteocephalus pearsoni (Gaige, 1929)
 Osteocephalus subtilis Martins & Cardoso, 1987
 Osteocephalus taurinus Steindachner, 1862
 Phasmahyla cochranae (Bokermann, 1966)
 Phasmahyla exilis (Cruz, 1980)
 Phasmahyla guttata (A. Lutz, 1924)
 Phasmahyla jandaia (Bokermann & Sazima, 1978)
 Phrynomedusa appendiculata (Lutz, 1925)
 Phrynomedusa bokermanni Cruz, 1991
 Phrynomedusa fimbriata Miranda-Ribeiro, 1923
 Phrynomedusa marginata (Izecksohn & Cruz, 1976)
 Phrynomedusa vanzolinii Cruz, 1991
 Phyllodytes acuminatus Bokermann, 1966
 Phyllodytes brevirostris Peixoto & Cruz, 1988
 Phyllodytes edelmoi Peixoto, Caramaschi & Freire, 2003
 Phyllodytes gyrinaethes Peixoto, Caramaschi & Freire, 2003
 Phyllodytes kautskyi Peixoto & Cruz, 1988
 Phyllodytes luteolus Wied-Neuwied, 1824
 Phyllodytes maculosus Cruz, Feio & Cardoso, «2006» 2007
 Phyllodytes melanomystax Caramaschi, Da Silva & Britto-Pereira, 1992
 Phyllodytes punctatus Caramaschi & Peixoto, 2004
 Phyllodytes tuberculosus Bokermann, 1966
 Phyllodytes wuchereri (Peters, 1873 «1872»)
 Phyllomedusa araguari Giaretta, Oliveira-Filho & Kokubum, 2007
 Phyllomedusa atelopoides Duellman, Cadle, & Cannatella, 1988
 Phyllomedusa ayeaye (B. Lutz, 1966)
 Phyllomedusa azurea Cope, 1862
 Phyllomedusa bahiana A. Lutz, 1925
 Phyllomedusa bicolor (Boddaert, 1772)
 Phyllomedusa boliviana Boulenger, 1902
 Phyllomedusa burmeisteri Boulenger, 1882
 Phyllomedusa camba De la Riva, 2000 «1999»
 Phyllomedusa centralis Bokermann, 1965
 Phyllomedusa distincta A. Lutz in B. Lutz, 1950
 Phyllomedusa hypochondrialis (Daudin, 1800)
 Phyllomedusa iheringii Boulenger, 1885
 Phyllomedusa itacolomi Caramaschi, Cruz & Feio, 2006
 Phyllomedusa megacephala (Miranda-Ribeiro, 1926)
 Phyllomedusa nordestina Caramaschi, 2006
 Phyllomedusa oreades Brandão, 2002
 Phyllomedusa palliata Peters, 1873 «1872»
 Phyllomedusa rohdei Mertens, 1926
 Phyllomedusa sauvagii Boulenger, 1882
 Phyllomedusa tarsius (Cope, 1868)
 Phyllomedusa tetraploidea Pombal & Haddad, 1992
 Phyllomedusa tomopterna (Cope, 1868)
 Phyllomedusa vaillantii Boulenger, 1882
 Pseudis bolbodactyla A. Lutz, 1925
 Pseudis cardosoi Kwet, 2000
 Pseudis fusca Garman, 1883
 Pseudis minuta Günther, 1859 «1858»
 Pseudis paradoxa (Linnaeus, 1758)
 Pseudis platensis Gallardo, 1961
 Pseudis tocantins Caramaschi & Cruz, 1998
 Scarthyla goinorum (Bokermann, 1962)
 Scinax acuminatus (Cope, 1862)
 Scinax agilis (Cruz & Peixoto, 1983)
 Scinax albicans (Bokermann, 1967)
 Scinax alcatraz (B. Lutz, 1973)
 Scinax alter (B. Lutz, 1973)
 Scinax angrensis (B. Lutz, 1973)
 Scinax arduous Peixoto, 2002
 Scinax argyreornatus (Miranda-Ribeiro, 1926)
 Scinax ariadne (B. Lutz, 1973)
 Scinax atratus (Peixoto,1989)
 Scinax auratus (Wied-Neuwied,1821)
 Scinax baumgardneri (Rivero, 1961)
 Scinax berthae (Barrio, 1962)
 Scinax blairi (Fouquette & Pyburn, 1972)
 Scinax boesemani (Goin, 1966)
 Scinax brieni (Witte, 1930)
 Scinax cabralensis Drummond, Baêta & Pires, 2007
 Scinax caldarum (B. Lutz, 1968)
 Scinax canastrensis (Cardoso & Haddad, 1982)
 Scinax cardosoi (Carvalho e Silva & Peixoto, 1991)
 Scinax carnevallii (Caramaschi & Kisteumacher, 1989)
 Scinax catharinae (Boulenger, 1888)
 Scinax centralis Pombal & Bastos, 1996
 Scinax constrictus Lima, Bastos & Giaretta, 2004
 Scinax crospedospilus (A. Lutz, 1925)
 Scinax cruentommus (Duellman, 1972)
 Scinax curicica Pugliesse, Pombal & Sazima, 2004
 Scinax cuspidatus (A. Lutz, 1925)
 Scinax dolloi (Werner, 1903)
 Scinax duartei (B. Lutz, 1951)
 Scinax eurydice (Bokermann, 1968)
 Scinax exiguus (Duellman, 1986)
 Scinax faivovichi Brasileiro, Oyamaguchi & Haddad, 2007
 Scinax flavoguttatus (Lutz & Lutz, 1939) z and Lutz, 1939)
 Scinax funereus (Cope, 1874)
 Scinax fuscomarginatus (A. Lutz, 1925)
 Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)
 Scinax garbei (Miranda-Ribeiro, 1926)
 Scinax granulatus (Peters, 1871)
 Scinax hayii (Barbour, 1909)
 Scinax heyeri (Peixoto & Weygoldt, 1986)
 Scinax hiemalis (Haddad & Pombal, 1987)
 Scinax humilis (B. Lutz, 1954)
 Scinax jureia (Pombal & Gordo, 1991)
 Scinax kautskyi (Carvalho e Silva & Peixoto, 1991)
 Scinax lindsayi Pyburn, 1992
 Scinax littoralis (Pombal & Gordo, 1991)
 Scinax littoreus (Peixoto, 1988)
 Scinax longilineus (B. Lutz, 1968)
 Scinax luizotavioi (Caramaschi & Kisteumacher, 1989)
 Scinax machadoi (Bokermann & Sazima, 1973)
 Scinax maracaya (Cardoso & Sazima, 1980)
 Scinax melloi (Peixoto, 1989)
 Scinax nasicus (Cope, 1862)
 Scinax nebulosus (Spix, 1824)
 Scinax obtriangulatus (B. Lutz, 1973)
 Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937)
 Scinax parkeri (Gaige, 1929)
 Scinax peixotoi Brasileiro, Haddad, Sawaya & Martins, 2007
 Scinax perereca Pombal, Haddad & Kasahara, 1995
 Scinax perpusillus (A. Lutz & B. Lutz, 1939)
 Scinax pinima (Bokermann & Sazima, 1973)
 Scinax proboscideus (Brongersma, 1933)
 Scinax ranki (Andrade & Cardoso, 1987)
 Scinax rizibilis (Bokermann, 1964)
 Scinax ruber (Laurenti, 1768)
 Scinax similis (Cochran, 1952)
 Scinax squalirostris (A. Lutz, 1925)
 Scinax strigilatus (Spix, 1824)
 Scinax trapicheiroi (B. Lutz, 1954)
 Scinax trilineatus (Hoogmoed & Gorzula, 1977)
 Scinax uruguayus (Schmidt, 1944)
 Scinax v-signatus (B. Lutz, 1968)
 Scinax x-signatus (Spix, 1824)
 Sphaenorhynchus bromelicola Bokermann, 1966
 Sphaenorhynchus carneus (Cope, 1868)
 Sphaenorhynchus dorisae (Goin, 1957)
 Sphaenorhynchus lacteus (Daudin, 1800)
 Sphaenorhynchus orophilus (A. Lutz & B. Lutz, 1938)
 Sphaenorhynchus palustris Bokermann, 1966
 Sphaenorhynchus pauloalvini Bokermann, 1973
 Sphaenorhynchus planicola (A. Lutz & B. Lutz, 1938)
 Sphaenorhynchus prasinus Bokermann, 1973
 Sphaenorhynchus surdus (Cochran, 1953)
 Trachycephalus adenodermus (Lutz, 1968)
 Trachycephalus atlas Bokermann, 1966
 Trachycephalus coriaceus (Peters, 1867)
 Trachycephalus imitatrix (Miranda-Ribeiro, 1926)
 Trachycephalus lepidus (Pombal, Haddad & Cruz, 2003)
 Trachycephalus mesophaeus (Hensel, 1867)
 Trachycephalus nigromaculatus Tschudi, 1838
 Trachycephalus resinifictrix (Goeldi, 1907)
 Trachycephalus venulosus (Laurenti, 1768)
 Xenohyla eugenioi Caramaschi, 1998
 Xenohyla truncata (Izecksohn, 1959)

Hylodidae 
 
 Crossodactylus aeneus Müller, 1924
 Crossodactylus bokermanni Caramaschi & Sazima, 1985
 Crossodactylus caramaschii Bastos & Pombal, 1995
 Crossodactylus cyclospinus Nascimento, Cruz & Feio, 2005
 Crossodactylus dantei Carcerelli & Caramaschi, 1993 «1992
 Crossodactylus dispar A. Lutz, 1925
 Crossodactylus gaudichaudii Duméril & Bibron, 1841
 Crossodactylus grandis B. Lutz, 1951
 Crossodactylus lutzorum Carcerelli & Caramaschi, 1993 „1992“
 Crossodactylus schmidti Gallardo, 1961
 Crossodactylus trachystomus (Reinhardt & Lütken, 1862»1861")
 Hylodes amnicola Pombal, Feio & Haddad, 2002
 Hylodes asper (Müller, 1924)
 Hylodes babax Heyer, 1982
 Hylodes charadranaetes Heyer & Cocroft, 1986
 Hylodes dactylocinus Pavan, Narvaes & Rodrigues, 2001
 Hylodes fredi Canedo & Pombal, 2007
 Hylodes glaber (Miranda-Ribeiro, 1926)
 Hylodes heyeri Haddad, Pombal & Bastos, 1996
 Hylodes lateristrigatus (Baumann, 1912)
 Hylodes magalhaesi (Bokermann, 1964)
 Hylodes meridionalis (Mertens, 1927)
 Hylodes mertensi (Bokermann, 1956)
 Hylodes nasus (Lichtenstein, 1823)
 Hylodes ornatus (Bokermann, 1967)
 Hylodes otavioi Sazima & Bokermann, 1983"1982"
 Hylodes perplicatus (Miranda-Ribeiro, 1926)
 Hylodes phyllodes Heyer & Cocroft, 1986
 Hylodes pipilans Canedo & Pombal, 2007
 Hylodes regius Gouvêa, 1979
 Hylodes sazimai Haddad & Pombal, 1995
 Hylodes uai Nascimento, Pombal & Haddad, 2001
 Hylodes vanzolinii Heyer, 1982
 Megaelosia apuana Pombal, Prado & Canedo, 2003
 Megaelosia bocainensis Giaretta, Bokermann & Haddad, 1993
 Megaelosia boticariana Giaretta & Aguiar, 1998
 Megaelosia goeldii (Baumann, 1912)
 Megaelosia lutzae Izecksohn & Gouvêa, 1985
 Megaelosia massarti (Witte, 1930)

Leiuperidae 
 
 Edalorhina perezi Jiménez de la Espada, 1871 «1870»
 Engystomops petersi Jiménez de la Espada, 1872
 Eupemphix nattereri Steindachner, 1863
 Physalaemus aguirrei Bokermann, 1966
 Physalaemus albifrons (Spix, 1824)
 Physalaemus albonotatus (Steindachner, 1864)
 Physalaemus angrensis Weber, Gonzaga & Carvalho-e-Silva, 2005
 Physalaemus atlanticus Haddad & Sazima, 2004
 Physalaemus barrioi Bokermann, 1967
 Physalaemus biligonigerus (Cope, 1861 «1860»)
 Physalaemus bokermanni Cardoso & Haddad, 1985
 Physalaemus caete Pombal & Madureira, 1997
 Physalaemus camacan Pimenta, Cruz & Silvano, 2005
 Physalaemus centralis Bokermann, 1962
 Physalaemus cicada Bokermann, 1966
 Physalaemus crombiei Heyer & Wolf, 1989
 Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826
 Physalaemus deimaticus Sazima & Caramaschi, 1988"1986"
 Physalaemus ephippifer (Steindachner, 1864)
 Physalaemus erikae Cruz & Pimenta, 2004
 Physalaemus erythros Caramaschi, Feio & Guimarães-Neto, 2003
 Physalaemus evangelistai Bokermann, 1967
 Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883)
 Physalaemus henselii (Peters, 1872)
 Physalaemus irroratus Cruz, Nascimento & Feio, 2007
 Physalaemus jordanensis Bokermann, 1967
 Physalaemus kroyeri (Reinhardt & Lütken, 1862"1861")
 Physalaemus lisei Braun & Braun, 1977
 Physalaemus maculiventris (Lutz, 1925)
 Physalaemus marmoratus (Reinhardt & Lütken, 1862 «1861»)
 Physalaemus maximus Feio, Pombal, & Caramaschi, 1999
 Physalaemus moreirae (Miranda-Ribeiro, 1937)
 Physalaemus nanus (Boulenger, 1888)
 Physalaemus obtectus Bokermann, 1966
 Physalaemus olfersii (Lichtenstein & Martens, 1856)
 Physalaemus riograndensis Milstead, 1960
 Physalaemus rupestris Caramaschi, Carcerelli, & Feio, 1991
 Physalaemus signifer (Girard, 1853)
 Physalaemus soaresi Izecksohn, 1965
 Physalaemus spiniger (Miranda-Ribeiro, 1926)
 Pleurodema bibroni Tschudi, 1838
 Pleurodema brachyops (Cope, 1869 «1868»)
 Pleurodema diplolister (Peters, 1870)
 Pleurodema fuscomaculata (Steindachner, 1864)
 Pseudopaludicola boliviana Parker, 1927
 Pseudopaludicola canga Giaretta & Kokubum, 2003
 Pseudopaludicola ceratophryes Rivero & Serna, 1984
 Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867)
 Pseudopaludicola mineira Lobo, 1994
 Pseudopaludicola mystacalis (Cope, 1887)
 Pseudopaludicola riopiedadensis Mercadal de Barrio & Barrio, 1994
 Pseudopaludicola saltica (Cope, 1887)
 Pseudopaludicola ternetzi Miranda-Ribeiro, 1937

Leptodactylidae 
 
 Hydrolaetare dantasi (Bokermann, 1959)
 Hydrolaetare schmidti (Cochran & Goin, 1959)
 Leptodactylus andreae Müller, 1923
 Leptodactylus araucarius (Kwet & Angulo, 2003)
 Leptodactylus bokermanni Heyer, 1973
 Leptodactylus bolivianus Boulenger, 1898
 Leptodactylus bufonius Boulenger, 1894
 Leptodactylus caatingae Heyer & Juncá, 2003
 Leptodactylus camaquara Sazima & Bokermann, 1978
 Leptodactylus chaquensis Cei, 1950
 Leptodactylus cunicularius Sazima & Bokermann, 1978
 Leptodactylus didymus Heyer, García-Lopez & Cardoso, 1996
 Leptodactylus diedrus Heyer, 1994
 Leptodactylus diptyx Boettger, 1885
 Leptodactylus discodactylus Boulenger, 1884 «1883»
 Leptodactylus elenae Heyer, 1978
 Leptodactylus flavopictus Lutz, 1926
 Leptodactylus furnarius Sazima & Bokermann, 1978
 Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)
 Leptodactylus gracilis (Duméril & Bibron, 1841)
 Leptodactylus hylaedactylus (Cope, 1868)
 Leptodactylus hylodes (Reinhardt & Lütken, 1862"1861")
 Leptodactylus jolyi Sazima & Bokermann, 1978
 Leptodactylus knudseni Heyer, 1972
 Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824)
 Leptodactylus latinasus Jiménez de la Espada, 1875
 Leptodactylus lauramiriamae Heyer and Crombie, 2005
 Leptodactylus leptodactyloides (Andersson, 1945)
 Leptodactylus lineatus (Schneider, 1799)
 Leptodactylus longirostris Boulenger, 1882
 Leptodactylus macrosternum Miranda-Ribeiro, 1926
 Leptodactylus marambaiae Izecksohn, 1976
 Leptodactylus marmoratus (Steindachner, 1867)
 Leptodactylus martinezi (Bokermann, 1956)
 Leptodactylus myersi Heyer, 1995
 Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824)
 Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861)
 Leptodactylus nanus Müller, 1922
 Leptodactylus natalensis A. Lutz, 1930
 Leptodactylus notoaktites Heyer, 1978
 Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758)
 Leptodactylus paraensis Heyer, 2005
 Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 1768)
 Leptodactylus petersii (Steindachner, 1864)
 Leptodactylus plaumanni Ahl, 1936
 Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862)
 Leptodactylus pustulatus (Peters, 1870)
 Leptodactylus rhodomystax Boulenger, 1884 «1883»
 Leptodactylus rhodonotus (Günther, 1869 «1868»)
 Leptodactylus riveroi Heyer & Pyburn, 1983
 Leptodactylus rugosus Noble, 1923
 Leptodactylus sabanensis Heyer, 1994
 Leptodactylus sertanejo Giaretta & Costa, 2007
 Leptodactylus spixi Heyer, 1983
 Leptodactylus stenodema Jiménez de la Espada, 1875
 Leptodactylus syphax Bokermann, 1969
 Leptodactylus tapiti Sazima & Bokermann, 1978
 Leptodactylus thomei Almeida & Angulo 2006
 Leptodactylus troglodytes A. Lutz, 1926
 Leptodactylus validus Garman, 1888
 Leptodactylus vastus A. Lutz, 1930
 Leptodactylus viridis Jim & Spirandeli-Cruz, 1973
 Leptodactylus wagneri (Peters, 1862)
 Paratelmatobius cardosoi Pombal & Haddad, 1999
 Paratelmatobius gaigeae (Cochran, 1938)
 Paratelmatobius lutzii Lutz & Carvalho, 1958
 Paratelmatobius mantiqueira Pombal & Haddad, 1999
 Paratelmatobius poecilogaster Giaretta & Castanho, 1990
 Scythrophrys sawayae (Cochran, 1953)

Microhylidae 
 
 Arcovomer passarellii Carvalho, 1954
 Chiasmocleis alagoanus Cruz, Caramaschi & Freire, 1999
 Chiasmocleis albopunctata (Boettger, 1885)
 Chiasmocleis atlantica Cruz, Caramaschi & Izecksohn, 1997
 Chiasmocleis bassleri Dunn, 1949
 Chiasmocleis capixaba Cruz, Caramaschi & Izecksohn, 1997
 Chiasmocleis carvalhoi Cruz, Caramaschi & Izecksohn, 1997
 Chiasmocleis centralis Bokermann, 1952
 Chiasmocleis cordeiroi Caramaschi & Pimenta, 2003
 Chiasmocleis crucis Caramaschi & Pimenta, 2003
 Chiasmocleis gnoma Canedo, Dixo & Pombal, 2004
 Chiasmocleis hudsoni Parker, 1940
 Chiasmocleis jimi Caramaschi & Cruz, 2001
 Chiasmocleis leucosticta (Boulenger, 1888)
 Chiasmocleis mehelyi Caramaschi & Cruz, 1997
 Chiasmocleis sapiranga Cruz, Caramaschi & Napoli, 2007
 Chiasmocleis schubarti Bokermann, 1952
 Chiasmocleis shudikarensis Dunn, 1949
 Chiasmocleis ventrimaculata (Andersson, 1945)
 Ctenophryne geayi Mocquard, 1904
 Dasypops schirchi Miranda-Ribeiro, 1924
 Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885)
 Elachistocleis bicolor (Valenciennes in Guérin-Menéville, 1838)
 Elachistocleis erythrogaster Kwet & Di-Bernardo, 1998
 Elachistocleis ovalis (Schneider, 1799)
 Elachistocleis piauiensis Caramaschi & Jim, 1983
 Hamptophryne boliviana (Parker, 1927)
 Hyophryne histrio Carvalho, 1954
 Myersiella microps (Duméril & Bibron, 1841)
 Otophryne pyburni Campbell & Clarke, 1998
 Stereocyclops incrassatus Cope, 1870"1869"
 Stereocyclops parkeri (Wettstein, 1934)
 Synapturanus mirandaribeiroi Nelson & Lescure, 1975
 Synapturanus salseri Pyburn, 1975
 Syncope tridactyla (Duellman & Medelson, 1995)

Pipidae 
 
 Pipa arrabali Izecksohn, 1976
 Pipa aspera Müller, 1924
 Pipa carvalhoi (Miranda-Ribeiro, 1937)
 Pipa pipa (Linnaeus, 1758)
 Pipa snethlageae Müller, 1914

Ranidae 
 
 Rana catesbeiana Shaw, 1802 INTRODUZIDA
 Rana palmipes Spix, 1824

Caudata

Plethodontidae 
 
 Bolitoglossa paraensis (Unterstein, 1930)

Gymnophiona

Caeciliidae 
 
 Atretochoana eiselti (Taylor,1968)
 Brasilotyphlus braziliensis (Dunn,1945)
 Caecilia armata Dunn, 1942
 Caecilia gracilis Shaw, 1802
 Caecilia tentaculata Linnaeus, 1758
 Chthonerpeton arii Cascon & Lima-Verde, 1994
 Chthonerpeton braestrupi Taylor, 1968
 Chthonerpeton exile Nussbaum & Wilkinson, 1987
 Chthonerpeton indistinctum (Reinhardt & Lütken, 1862"1861")
 Chthonerpeton noctinectes da Silva, Britto-Pereira & Caramaschi, 2003
 Chthonerpeton perissodus Nussbaum & Wilkinson 1987
 Chthonerpeton viviparum Parker & Wettstein, 1929
 Luetkenotyphlus brasiliensis (Lütken, 1852 «1851»)
 Microcaecilia supernumeraria Taylor, 1969
 Mimosiphonops reinhardti Wilkinson & Nussbaum, 1992
 Mimosiphonops vermiculatus Taylor, 1968
 Nectocaecilia petersii (Boulenger, 1882)
 Oscaecilia hypereumeces Taylor, 1968
 Potomotyphlus kaupii (Berthold, 1859)
 Siphonops annulatus (Mikan, 1820)
 Siphonops hardyi Boulenger, 1888
 Siphonops insulanus Ihering, 1911
 Siphonops leucoderus Taylor, 1968
 Siphonops paulensis Boettger, 1892
 Typhlonectes compressicauda (Duméril & Bibron, 1841)
 Typhlonectes cunhai Cascon, Lima-Verde & Marques, 1991

Rhinatrematidae 
 
 Rhinatrema bivittatum (Cuvier in Guérin-Méneville, 1829)

См. также 
 Фауна Бразилии
 Птицы Бразилии
 Млекопитающие Бразилии
 Рептилии Бразилии

Примечания

Литература 
 Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH), 2007 — Lista de espécies de anfíbios do Brasil.

Фауна Бразилии
Бразилия

Списки:Бразилия